Die Liste der Studentenverbindungen in Wien verzeichnet die 87 akademischen und 48 pennalen Korporationen in Wien. Nicht bei allen ist der Bestand zweifelsfrei gesichert.

Akademische Korporationen

Pennale Korporationen

Siehe auch 
 Legitimistische Corps#Wiener Senioren-Convent
 Liste der Korporationsverbände
 Senioren-Convent#Wien
 Studentenverbindungen in Österreich

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig 1924/25, S. 174–184.
 Peter Krause: Studiosus austriacus – Handbuch des österreichischen Korporationswesens (= Tradition und Zukunft, Bd. 11). Österreichischer Verein für Studentengeschichte, Wien 2007, ISBN 978-3903295117.

Weblinks 
 Corps Cimbria Wien 1870–1899 (VfcG)

!
Wiener Verbindungen